Demolition derby (locution hispanique signifiant derby de démolition) peut désigner :

Loisir 
 Demolition Derby, un type d'attractions du constructeur Zamperla.

Jeu vidéo 
 Demolition Derby, un jeu vidéo sorti en 1984;
 Destruction Derby, un jeu vidéo sorti en 1995 appelé Demolition Derby durant une période de son développement.

Musique 
 Demolition Derby, un album de Sandy Bull.